Танджавур:

 Танджавур — административный центр одноимённого округа в индийском штате Тамилнад.
 Танджавур — округ в индийском штате Тамилнад.